Ассимиля́ция в лингвистике — главным образом фонологический термин, обозначающий уподобление одного звука другому. Ассимиляция происходит между звуками одного типа (гласными или согласными). Ассимиляция может быть полной (в этом случае ассимилируемый звук полностью совпадает с тем, которому он уподобляется) и неполной (соответственно, изменяется лишь несколько признаков ассимилируемого звука). По своему направлению ассимиляция может быть прогрессивной (предыдущий звук влияет на последующий), регрессивной (последующий звук влияет на предыдущий) и взаимной (два соседних звука влияют друг на друга, сообщая какие-то черты артикуляции друг другу). Ассимиляция может быть контактной (участвующие в процессе звуки соседствуют) и дистантной (типичный пример — гармония гласных).

Ассимиляция противопоставляется диссимиляции, процессу расподобления двух звуков. Источником ассимилятивных процессов обычно является коартикуляция.

Ассимиляция согласных 
Весьма распространённый тип ассимиляции согласных: ассимиляция по звонкости/глухости. Наиболее обычный тип в этом случае — требование того, чтобы два идущих рядом шумных согласных были либо звонкими, либо глухими. Кроме того, во многих языках (например, в русском, польском, немецком, нидерландском) оглушению подвергаются звонкие согласные в конце слова.

В ассимилятивных процессах могут участвовать и другие признаки, например твёрдость/мягкость (русский (литературный), украинский, польский, ирландский), место образования (русский язык, языки банту), способ образования (языки банту), назализация (австронезийские языки).

Ассимиляция гласных 
Наиболее распространённый тип ассимиляции — гармония гласных, то есть уподобление всех гласных в рамках слова по ряду признаков. Весьма обычна гармония гласных по ряду, подъёму и лабиализации (типична для тюркских языков); другой часто встречающийся тип гармонии — гармония по продвинутости корня языка, встречающаяся в африканских языках.

Другие типы ассимиляции 
Иногда как тип ассимиляции рассматриваются процессы вроде интервокальной лениции, то есть ослабления артикуляции согласного между гласными.

См. также 
 Метатеза
 Сандхи

Литература 
 Кодзасов, С. В., Кривнова, О. Ф. Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001
 Ashby, M., Maidment, J. An Introduction to Phonetic Science. Cambridge: CUP, 2005

Ссылки